Major League Soccer 2001 var den sjätte säsongen av MLS. Grundsäsongen kortades ner på grund av 11 september-attackerna. Miami Fusion vann Supporters' Shield medan San Jose Earthquakes vann MLS Cup.

Tabeller

Poängtabeller

Resultattabell

Slutspel
Slutspelet spelades i bäst av tre matcher (finalen spelades över en match), seger = 3 poäng, oavgjort = 1 poäng, förlust = 0 poäng. Den sista kolumnen innehåller antalet poäng (bortsett från finalen som visar matchresultatet).

Anmärkningslista

Källor
Rsssf.com

2001 i USA
Fotbollssäsongen 2001
2001